peut faire référence à :
 100 000, un nombre entier ;
 (100000) Astronautique, un astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi 
 100 000 francs par jour, le nom originel du jeu des 1000 euros ;
 100 000 lires Manzoni, un billet de banque italien ;
 100 000 milliwatts, une série de bande dessinée ;
 100.000 Years, une chanson de Kiss ;
 100 000 Whys, un album musical de Faye Wong ;
 Cent mille dollars au soleil, un film franco-italien d'Henri Verneuil.